Энеш () —  и женское личное имя, а также фамилия:

  — род жуков семейства Cerambycidae.

Фамилия 
 Энеш, Антониу (1848—1901) — португальский политик, дипломат и колониальный администратор.
  (род. 1998) — первый турецкий ютубер, набравший 10 миллионов подписчиков.

См. также 
 Энес
 Инес